Pablo Hernández Domínguez – calciatore spagnolo
Pablo Fernando Hernández – calciatore uruguaiano
Pedro Pablo Hernández – calciatore argentino naturalizzato cileno
Pablo Hernández – tennista nicaraguense